Наталі Деші і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але Деші завершила професійну кар'єру, а Сантанджело вирішила цього разу не брати участі.Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, перемігши у фіналі пару Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ з рахунком 3–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw 

2010
Monterrey Open, парний розряд